Existen dos batallas designadas con este nombre:

 batalla de Beth Horón (166 a. C.), enfrentamiento armado ocurrido durante la Revuelta de los Macabeos, entre las fuerzas de los judíos rebeldes y las del Imperio seléucida;
 batalla de Beth Horón (66), enfrentamiento bélico entre los rebeldes judíos y el Imperio romano durante la Primera guerra judeo-romana.